Гробуа́-ле-Тише́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сёр. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21311.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 75 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 44 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 34 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 77,3 %). Из 34 активных жителей работали 29 человек (17 мужчин и 12 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 10 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Гробуа-ле-Тише 

Коммуны департамента Кот-д’Ор